Klubowe Mistrzostwa Oceanii w piłce nożnej 1987 zostały rozegrane w Adelaide. Wystartowało 9 drużyn, każda reprezentowała swoje państwo, Vanuatu i Palau były reprezentowane przez reprezentacje narodowe.

Faza Eliminacyjna

Ćwierćfinały

Półfinały

Mecz o 3 miejsce

Finał 

Ba FSC awansowało do turnieju finałowego

Turniej Finałowy

Półfinały

Finał 

Liga Mistrzów OFC
1987 w piłce nożnej
Sport w Adelaide
1987 w Australii
Piłka nożna w Australii